Перл (, ) — жемчужина.

Персоналии 
 Перл, Джордж (1915—2009) — американский композитор, теоретик музыки, педагог.
 Перл, Джуда (род. 1936) — американский и израильский учёный.
 Перл, Дэниел (1963—2002) — американский журналист, шеф южноазиатского бюро газеты The Wall Street Journal.
 Перл, Иосиф (Йозеф Перль) — еврейский писатель (драматург) XIX века из Галиции.
 Перл, Кора (1835 или 1842—1886) — английская куртизанка, мемуаристка.
 Перл, Линда (род. 1955) — киноактриса и певица.
 Перл, Мартин Льюис (1927—2014) — американский физик, лауреат Премии Вольфа и Нобелевской премии по физике.
 Перл, Мэттью (род. 1975) — американский писатель, романист.
 Перл, Ричард (род. 1941) — американский политик.
 Перл, Уильям — американский физик, агент советской разведки.
 Перл, Уильям Р. — американский юрист, психолог и публицист.
 Перл, Хилле (род. 1965) — немецкая исполнительница (виола да гамба) старинной европейской музыки.

Другое 
 Перл — мелкий типографский шрифт, кегль которого равен 5 типографским пунктам.
 Перл — парусный линейный корабль Балтийского флота России, участник Северной войны.
 Перл — река в штате Миссисипи (США).
 Перл — разноцветные стекловидные сплавы оксидов металлов с бурой
 Perl — язык программирования.
 Перл — еврейское личное женское имя, от которого происходят матронимические фамилии Перлин, Перельман и другие.
 Перл-Харбор — гавань на острове Оаху, Гавайи.
 Перл-Ривер (округ, Миссисипи)
 Перл — американский анонсированный фильм 2022 года, режиссёра Ти Уэста.
 Перл-Сити — город на острове Оаху Гавайского архипелага, США.
 Перл-стрит (Манхэттен)
 Перл-энд-Хермес — небольшой необитаемый атолл в Тихом океане.

См. также 
 Pearl Jam — американская рок-группа из Сиэтла, образованная в 1990 году, играющая в стиле гранж
 Индекс Перля — показатель, характеризующий эффективность метода контрацепции
 «Перлы народнического прожектёрства» — статья В. И. Ленина
 «Перлы, извлеченные из жемчужин» — книга стихов Баруха Авни.
 «Чёрный перл» («Black Perl»; «Чёрная жемчужина») — стихотворение на языке программировании Perl
 Pearl
 Перла
 Перлз
 Перло
 Перль
 Перл-Ривер